Chillicothe kan syfta på:

 Chillicothe, Illinois – en stad i Peoria County i delstaten Illinois i USA.
 Chillicothe, Iowa – en stad i delstaten Iowa i USA.
 Chillicothe, Missouri – en stad i Livingston County i delstaten Missouri i USA.
 Chillicothe, Ohio – en stad i delstaten Ohio i USA.
 Chillicothe, Texas – en stad i delstaten Texas i USA.